Truth (englisch für Wahrheit) bezeichnet:

 die Flavour-Quantenzahl Topness in der Elementarteilchenphysik
 Truth (Album), Album von Jeff Beck
 Truth (Lied), aserbaidschanischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019
 Der Moment der Wahrheit, Filmdrama von James Vanderbilt (2015)
 Truth (britische Zeitschrift), britische Zeitschrift, erschien 1877–1957
 Truth (Magazin), amerikanisches Magazin, erschien 1881–1905
 (249521) Truth, Asteroid
 Lake Truth, See in der Region Southland, Neuseeland

Truth ist der Familienname von:
 Sojourner Truth (1798–1883), US-amerikanische Abolitionistin, Frauenrechtlerin und Wanderpredigerin

Siehe auch:
 The Truth